Juan Martín del Potro era o atual campeão, mas retirou-se devido a lesão depois de aceitar um wildcard antes do início do torneio.

Cabeças de chave 

 Rafael Nadal (Segunda rodada)
 Alexander Zverev (Final)
 John Isner (Semifinal)
 Diego Schwartzman (Segunda rodada)

<li>  Alex de Minaur (Quartas de final)
<li>  Frances Tiafoe (Segunda rodada)
<li>  Steve Johnson (Segunda rodada)
<li>  John Millman (Quartas de final)

Chave

Finais

Metade superior

Metade inferior

Qualificatório

Cabeças de chave 

  Jordan Thompson (Mudou-se para chave principal)
  Bernard Tomic (Chave qualificatória, Retirou-se)
  Ryan Harrison (Qualificado)
  Guillermo García López (Chave qualificatória, Lucky loser)

<li>  Marcel Granollers (Qualificado)
<li>  Alexei Popyrin (Qualificado)
<li>  Adrián Menéndez Maceiras (Chave qualificatória)
<li>  Federico Gaio (Qualificado)

Qualificados 

  Federico Gaio
  Alexei Popyrin

<li>  Ryan Harrison
<li>  Marcel Granollers

Lucky Loser 
 Guillermo García López

Chave qualificatória

Primeiro qualificador

Segundo qualificador

Terceiro qualificador

Quarto qualificador

Ligações externas 
Chave principal
Chave qualificatória

S